Hatulete ist der Name mehrerer Orte in Osttimor:

 Hatulete im Suco Maulau, Verwaltungsamt Maubisse, Gemeinde Ainaro, siehe Maulau
 Hatulete im Suco Ducurai, Verwaltungsamt Letefoho, Gemeinde Ermera, siehe Ducurai
 Hatulete im Suco Catrai Caraic, Verwaltungsamt Letefoho, Gemeinde Ermera, siehe Catrai Caraic